Een verkeersweg:
 N376 (België)
 N376 (Frankrijk)
 N376 (Nederland), zie Provinciale weg 376
 N376 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing